Heinrich Brömse ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Brömse (Politiker, 1440) (1440–1502), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Heinrich Brömse (Jurist) (1476–1542), deutscher Jurist
 Heinrich Brömse (Politiker, 1507) (1507–1563), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich Brömse (Politiker, 1569) (1569–1632), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck